Il doppio del torneo di tennis Trofeo Lois 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Estep e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Patrick Hombergen e Bernard Mignot 6-4, 1-6, 10-8.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Lois 1973